Мегеньигол (устар. Мегень-Игол) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 112 км по правому берегу реки Глубокий Сабун. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011000112115200039177.

Примечания 

Притоки Сабуна
Реки Нижневартовского района